bitka na Kosovu (1369.)
 bitka na Kosovu polju (1389.)
 bitka kod Tripolja (1402.)
 bitka na Kosovu (1448.)
 bitka na Kosovu (1831.)
 bitka na Kosovu (1915.)